In 1959 werd de twintigste editie van de Pervaja Liga gespeeld, de tweede hoogste divisie voor voetbalclubs uit de Sovjet-Unie. In deze tijd heette de competitie nog Klasse B.  De competitie werd gespeeld van 14 april tot 10 november. 

De competitie werd danig uitgebreid zodat bijna alle deelstaten vertegenwoordigd waren. Er werd besloten dat indien meerdere Russische clubs een reeks wonnen dat deze een eindronde zouden spelen voor de algemene titel. Vier van de zeven winnaars kwamen uit Rusland en in de eindronde werd Admiraltejets Leningrad de winnaar en tot kampioen uitgeroepen, terwijl de drie andere groepswinnaars met lege handen achter bleven. De Klasse A werd in 1960 uitgebreid van 12 naar 22 clubs waardoor er vele extra promovendi waren. Echter werden de clubs niet naar prestatie beloond, maar werd er veeleer gekeken naar grote steden uit de deelrepublieken. Zo promoveerden Avangard Charkov, Spartak Minsk, Spartak Jerevan, Neftjanik Bakoe, Spartak Vilnjoes, Daugava Riga, Pachtakor Tasjkent, Kairat Alma-Ata ook naar de hoogste klasse, samen met kampioen Admiraltejets.

Eerste fase

Zone I
Krylja Sovetov Voronezj wijzigde de naam in Troed Voronezj.

Zone II
Troed Stalinogorsk veranderde de naam in Traktor Stalinogorsk.

Zone III
Lokomotiv Koetaisi veranderde de naam in Torpedo Koetaisi.

Zone IV

Zone V
Dinamo Oeljanovsk veranderde de naam in Spartak Oeljanovsk.

Play-of

Zone VI
Devon Oefa veranderde de naam in Stroitel Oefa.

Zone VII
Tomitsj Tomsk veranderde de naam in SibElektromotor Tomsk.

Play-of

Tweede fase

De toenmalige namen worden weergegeven, voor clubs uit nu onafhankelijke deelrepublieken wordt de Russische schrijfwijze weergegeven zoals destijds gebruikelijk was, de vlaggen van de huidige onafhankelijke staten geven aan uit welke republiek de clubs afkomstig zijn.

Kampioen

Zie ook
 Sovjet Top Liga 1959

Externe link
 RSSSF

Pervaja Liga
Competitievoetbal 1958/59